La DFB-Pokal 2009-2010 è stata la 67ª edizione della Coppa di Germania, è iniziata il 31 luglio 2009 e si è conclusa il 15 maggio 2010.

Calendario 
 Primo turno: 31 luglio 2009-3 agosto 2009 (Sorteggio 27 giugno 2009)
 Secondo turno: 22-23 settembre 2009 (Sorteggio 8 agosto 2009)
 Ottavi di finale: 27-28 ottobre 2009 (Sorteggio 26 settembre 2009)
 Quarti di finale: 9-10 febbraio 2010 (Sorteggio 1º novembre 2010)
 Semifinali: 23-24 marzo 2010
 Finale: 15 maggio 2010
NOTA: In parentesi è riportato il risultato del primo tempo.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.07.2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.08.2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.08.2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.08.2009

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.09.2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.09.2009

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.10.2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.10.2009

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.02.2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.02.2010

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.03.2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.03.2010

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.05.2010

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2009-2010

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
Edizioni della Coppa di Germania